Люси Эджике (; род. 16 октября 1977 года) — нигерийская пауэрлифтерша-паралимпийка. Становилась призёром шести Паралимпийских игр с 2000 по 2020 год. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2004 в Афинах, летних Паралимпийских игр 2008 в Пекине, летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2000 в Сиднее и летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Нигерии
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2000 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2004 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2020 года